Reuling ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Reuling (1844–1898), deutscher Fabrikant
 Ulrich Reuling (1942–2000), deutscher Historiker